Lucio Caninio Galo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Caninio Galo (cónsul 37 a. C.).— Cónsul en el año 37 a. C.
 Lucio Caninio Galo (cónsul 2 a. C.).— Cónsul en el año 2 a. C.
 Lucio Caninio Galo (tribuno de la plebe).— Tribuno de la plebe en el año 56 a. C.